Mychajliwka (ukrainisch , russische Entsprechung meist Michailowka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Mychajliwka (Nyschnjohirskyj), Dorf im Rajon Nyschnjohirskyj
Mychajliwka (Saky), Dorf im Rajon Saky

Oblast Charkiw:
Mychajliwka (Charkiw), Dorf im Rajon Charkiw
Mychajliwka (Krasnokutsk), Dorf im Rajon Krasnokutsk
Mychajliwka (Losowa), Dorf im Rajon Losowa
Mychajliwka (Perwomajskyj), Dorf im Rajon Perwomajskyj
Mychajliwka (Kupjansk, Nyschnij Burluk), Dorf im Rajon Kupjansk, Landgemeinde Nyschnij Burluk
Mychajliwka (Kupjansk, Welykyj Burluk), Dorf im Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Welykyj Burluk
Mychajliwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Schewtschenkowe
Mychajliwka (Tschuhujiw), Dorf im Rajon Tschuhujiw
Mychajliwka (Walky), Dorf im Rajon Walky

Oblast Chmelnyzkyj:
Mychajliwka (Dunajiwzi), Dorf im Rajon Dunajiwzi
Mychajliwka (Isjaslaw), Dorf im Rajon Isjaslaw
Mychajliwka (Jarmolynzi), Dorf im Rajon Jarmolynzi
Mychajliwka (Slawuta), Dorf im Rajon Slawuta
Mychajliwka (Tschemeriwzi), Dorf im Rajon Tschemeriwzi

Oblast Cherson:
Mychajliwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk
Mychajliwka (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw
Mychajliwka (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk
Mychajliwka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka

Oblast Dnipropetrowsk:
Mychajliwka (Apostolowe), Dorf im Rajon Apostolowe
Mychajliwka (Dnipro), Dorf im Rajon Dnipro
Mychajliwka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
Mychajliwka (Nowomoskowsk), Dorf im Rajon Nowomoskowsk
Mychajliwka (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky
Mychajliwka (Solone), Dorf im Rajon Solone
Mychajliwka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
Mychajliwka (Synelnykowe), Dorf im Rajon Synelnykowe
Mychajliwka (Tomakiwka), Dorf im Rajon Tomakiwka

Oblast Donezk:
Mychajliwka (Donezk), Dorf im Stadtkreis von Donezk
 Mychajliwka (Horliwka), Siedlung im Rajon Horliwka
Mychajliwka (Pokrowsk, Nowohrodiwka), Dorf im Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Nowohrodiwka
Mychajliwka (Pokrowsk, Hrodiwka), Dorf im Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Hrodiwka
Mychajliwka (Kramatorsk), Dorf im Rajon Kramatorsk
Mychajliwka (Telmanowe), Dorf im Rajon Telmanowe
Mychajliwka (Schachtarsk), Dorf im Rajon Schachtarsk

Oblast Kiew:
Mychajliwka (Bila Zerkwa), Dorf im Rajon Bila Zerkwa
Mychajliwka (Boryslaw), Dorf im Rajon Boryslaw
Mychajliwka (Browary), Dorf im Rajon Browary
Mychajliwka (Tetijiw), Dorf im Rajon Tetijiw
Mychajliwka (Wolodarka), Dorf im Rajon Wolodarka

Oblast Kirowohrad:
Mychajliwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf im Rajon Dobrowelytschkiwka
Mychajliwka (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka
Mychajliwka (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija
Mychajliwka (Oleksandriwka, Kirowohrad), Dorf im Rajon Oleksandriwka (Kirowohrad)

Oblast Luhansk:
 Mychajliwka (Perewalsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Perewalsk
 Mychajliwka (Rowenky), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Rowenky
Mychajliwka (Sjewjerodonezk), Dorf im Rajon Sjewjerodonezk
Mychajliwka (Schtschastja, Nowoajdar), Dorf im Rajon Nowoajdar, Siedlungsgemeinde Nowoajdar
Mychajliwka (Schtschastja, Nyschnjoteple), Dorf im Rajon Nyschnjoteple, Landgemeinde Nyschnjoteple
Mychajliwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe

Oblast Lwiw:
Mychajliwka (Tscherwonohrad), Dorf im Rajon Tscherwonohrad

Oblast Mykolajiw:
Mychajliwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka
Mychajliwka (Beresanka), Dorf im Rajon Beresanka
Mychajliwka (Bratske), Dorf im Rajon Bratske
Mychajliwka (Jelanez), Dorf im Rajon Jelanez
Mychajliwka (Baschtanka, Kasanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka
Mychajliwka (Nowa Odessa), Dorf im Rajon Nowa Odessa
Mychajliwka (Otschakiw), Dorf im Rajon Otschakiw
Mychajliwka (Baschtanka, Horochiwske), Dorf im Rajon Baschtanka, Landgemeinde Horochiwske
Mychajliwka (Wesselynowe), Dorf im Rajon Wesselynowe
Mychajliwka (Wradijiwka), Dorf im Rajon Wradijiwka

Oblast Odessa:
Mychajliwka (Ananjiw), Dorf im Rajon Ananjiw
Mychajliwka (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
Mychajliwka (Biljajiwka), Dorf im Rajon Biljajiwka
Mychajliwka (Ljubaschiwka), Dorf im Rajon Ljubaschiwka
Mychajliwka (Sarata), Dorf im Rajon Sarata

Oblast Poltawa:
Mychajliwka (Dykanka), Dorf im Rajon Dykanka
Mychajliwka (Hrebinka), Dorf im Rajon Hrebinka
Mychajliwka (Maschiwka), Dorf im Rajon Maschiwka
Mychajliwka (Sinkiw), Dorf im Rajon Sinkiw
Mychajliwka (Welyka Bahatschka), Dorf im Rajon Welyka Bahatschka

Oblast Riwne:
Mychajliwka (Ostroh), Dorf im Rajon Ostroh
Mychajliwka (Radywyliw), Dorf im Rajon Radywyliw
Mychajliwka (Riwne), Dorf im Rajon Riwne

Oblast Saporischschja:
Mychajliwka, Siedlung städtischen Typs im Rajon Mychajliwka
Mychajliwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Schytomyr:
Mychajliwka (Schytomyr, Choroschiw), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Choroschiw
Mychajliwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel
Mychajliwka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten
Mychajliwka (Schytomyr, Ljubar), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Ljubar
Mychajliwka (Korosten, Olewsk), Dorf im Rajon Korosten, Stadtgemeinde Olewsk
Mychajliwka (Schytomyr, Teteriwka), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Teteriwka

Oblast Sumy:
Mychajliwka (Buryn), Dorf im Rajon Buryn
Mychajliwka (Krasnopillja), Dorf im Rajon Krasnopillja
Mychajliwka (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn

Oblast Ternopil:
Mychajliwka (Borschtschiw), Dorf im Rajon Borschtschiw
Mychajliwka (Laniwzi), Dorf im Rajon Laniwzi
Mychajliwka (Pidhajzi), Dorf im Rajon Pidhajzi

Oblast Tscherkassy:
Mychajliwka (Drabiw), Dorf im Rajon Drabiw
Mychajliwka (Kaniw), Dorf im Rajon Kaniw
Mychajliwka (Kamjanka), Dorf im Rajon Kamjanka
 Mychajliwka (Lysjanka), Siedlung im Rajon Lysjanka
Mychajliwka (Swenyhorodka), Dorf im Rajon Swenyhorodka
Mychajliwka (Tschornobaj), Dorf im Rajon Tschornobaj

Oblast Tschernihiw:
Mychajliwka (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf im Rajon Nowhorod-Siwerskyj
Mychajliwka (Snowsk), Dorf im Rajon Snowsk

Oblast Tscherniwzi:
Mychajliwka (Tscherniwzi), Dorf im Rajon Tscherniwzi
Mychajliwka (Dnister), Dorf im Rajon Dnister

Oblast Winnyzja:
Mychajliwka (Berschad), Dorf im Rajon Berschad
Mychajliwka (Hajssyn), Dorf im Rajon Hajssyn
Mychajliwka (Jampil), Dorf im Rajon Jampil
Mychajliwka (Scharhorod), Dorf im Rajon Scharhorod
Mychajliwka (Tultschyn), Dorf im Rajon Tultschyn
Mychajliwka (Winnyzja), Dorf im Rajon Winnyzja

Oblast Wolyn:
Mychajliwka (Lokatschi), Dorf im Rajon Lokatschi
Mychajliwka (Luzk), Dorf im Rajon Luzk

Siehe auch:
 Rajon Mychajliwka
 Michailowka (Begriffsklärung)